Dario Varotari (dit l'Ancien)  (1539 - 1596), peintre, architecte, sculpteur, et sa descendance :
 Alessandro Varotari (1588 - 1649), son fils, peintre baroque
 Chiara Varotari (1584 - 1663), sa fille, peintre
  Dario Varotari le Jeune ( ???? - ap. 1660), son petit-fils, peintre.